Britta est un prénom d'origine scandinave, proche du prénom Brigitte :

Personnes nommées Britta

Toponymes 

 (1219) Britta, astéroïde

Éponyme d'un objet céleste